Cassels je priimek več oseb:
 Archibald James Halkett Cassels, britanski general
 John William Scott Cassels, angleški matematik
 Robert Archibald Cassels, britanski general